Salliq est le nom inuktitut désignant :
Coral Harbour, une communauté inuite du Nunavut;
Île Southampton, une île de la baie d'Hudson.

Homonymie de toponyme